El acrónimo EBD puede referirse a: 
Reparto electrónico de frenada un sistema electrónico de reparto de frenada en vehículos.
Estación Biológica de Doñana Centro de investigación del CSIC.